

Cinéma et télévision 
  est un téléfilm de Glenn Jordan diffusé en 1979 ;
  () est un film de Brett Ratner sorti en 2000.

Musique 
  est le surnom du bassiste jamaïcain Aston Barrett ; 
  est une chanson interprétée par le musicien britannique Mike Oldfield accompagné par la chanteuse Maggie Reilly sortie en 1982, reprise par le duo américain Hall and Oates en 1983 ;
  est une chanson du groupe américano-britannique Fleetwood Mac sortie en 1987.